Druga hrvatska odbojkaška liga predstavlja ligu četvrtog stupnja odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene u sezoni 2021./22.  
U ligi sudjeluje 34 kluba u 4 skupine (regije) - "Istok", "Jug", "Sjever" i "Zapad".

Istok 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr   
 natjecanja.hos-cvf.hr, wayback

Jug 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr   
 natjecanja.hos-cvf.hr, wayback

Sjever 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr  
 natjecanja.hos-cvf.hr , wayback

Zapad 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr  
 natjecanja.hos-cvf.hr , wayback

Povezani članci 
 Superliga 2021./22. 
 1. HOL 2021./22. 
 1. B HOL 2021./22. 
 Kup Snježane Ušić 2021./22.

Vanjske poveznice 
 hos-cvf.hr, Hrvatski odbojkaški savez 
 natjecanja.hos-cvf.hr

Izvori 
 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva 
  

 

2021-22